Universität Freiburg ist der Name folgender Universitäten:

 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau, Deutschland
 Universität Freiburg (Schweiz), Freiburg im Üechtland/Fribourg, Schweiz